Kazimierz Zając (1916–2002) – polski ekonomista i statystyk, profesor nauk ekonomicznych,
 Kazimierz Zając (1923–2018) – uczestnik II wojny światowej, więzień KL Auschwitz-Birkenau, kawaler orderów.